L'Homme sans pitié (Genova a mano armata), film italien de Mario Lanfranchi sorti en 1976 ;
 L'Homme sans pitié (Lo spietato), film italien de Renato De Maria sorti en 2019.